El príncipe Enrique de Dinamarca (nacido como Henri de Laborde de Monpezat), (Talence, 11 de junio de 1934 - Fredensborg, 13 de febrero de 2018) fue el consorte de la reina Margarita II de Dinamarca. En 2016 se retiró de la vida pública, renunciando a su título de príncipe consorte.

Biografía 
Hijo de Andrés de Laborde (1907-1998), conde de Monpezat, y de Renée-Yvonne Doursennot (1908-2001), pasó su infancia en la Indochina Francesa (Vietnam), donde su padre tenía intereses empresariales.

El 10 de junio de 1967 se casó con la princesa Margarita de Dinamarca entonces heredera de la Corona danesa y posteriormente reina y jefa de Estado de ese país. La boda tuvo lugar en la iglesia de Holmen de Copenhague. Fruto de este matrimonio nacieron los príncipes Federico y Joaquín.

El príncipe consorte se jubiló a partir del 1 de enero de 2016, tal y como anunció la reina en su discurso de fin de año. El 6 de septiembre de 2017, especialistas del Hospital del Reino anunciaron que el príncipe Enrique padecía demencia.

Falleció la noche del 13 de febrero del 2018 en el Palacio de Fredensborg a las 23:18 (hora local).

Su funeral se realizó en la capilla del Palacio de Christiansborg, sede del Parlamento danés.

Fue incinerado el día 20 de febrero de 2018 y sus cenizas fueron esparcidas a partes iguales: una mitad en el mar danés y la otra mitad fue depositada en los jardines privados del Palacio de Fredensborg.

Durante su vida renegó de no haber obtenido el título de rey consorte y de su papel secundario en la Corte Danesa, donde su hijo ocupaba, protocolarmente, una posición más alta que la de él. El príncipe consorte declaró en vida que: “Si la reina quiere que me entierren con ella, tendrá que nombrarme rey”. Esto último nunca sucedió.

Escritor 
Publicó los siguientes libros: Chemin faisant (1982, poesía), Destin oblige (1996, biografías), Ikke altid Gåselever (1999, libro de cocina, en colaboración), Cantabile (2000, poesía con ilustraciones, en colaboración —la suite sinfónica Cantabile por Frederik Magle está basada en este libro—), Les escargots de Marie Lanceline (2003), Murmures de vent (2004), Roue-libre / Frihjul (2010, poesía), Fabula (2011, poesía), La part des anges (2013, poesía) y Dans mes nuits sereines (2014, poesía). Además, en 1980 y en colaboración con la reina Margarita, tradujo al danés Tous les hommes sont mortels de Simone de Beauvoir.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas danesas 
  Caballero de la Orden del Elefante (10/06/1967).
  Caballero gran comandante de la Orden de Dannebrog. 
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata de la Reina Margarita II (14/01/1997).
  Medalla Conmemorativa del 350 Aniversario de la Guardia Real Danesa (30/06/2008).
  Medalla Conmemorativa del LXX Aniversario de la Reina Margarita II (16/04/2010).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí de la Reina Margarita II (14/01/2012).
  Medalla Conmemorativa del LXXV Aniversario de la Reina Margarita II (16/04/2015).
  Medalla de Oro al Servicio Meritorio (Groenlandia).

Distinciones honoríficas extranjeras
 : 
  Caballero gran cruz clase especial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania.
 : 
  Caballero gran placa de la Orden al Mérito de la República de Austria.
 :
  Caballero gran cordón de la Orden de Leopoldo.
 : 
  Caballero clase especial de la gran cruz de la Orden de la Cruz del Sur.
 :
 Caballero gran cruz de la Orden de los Montes Balcanes.
 : 
  Medalla Gran Gwanghwa de la Orden al Mérito del Servicio Diplomático.
 : 
  Caballero gran cruz de la Orden de la Reina Elena.
 : 
  Caballero gran cordón de la Orden del Nilo.
 : 
  Caballero gran cruz de la Orden de la Doble Cruz Blanca.
 : 
  Caballero gran cruz de la Real Orden de Carlos III (15/03/1980).
 : 
  Caballero 1.ª clase de la Orden de la Cruz de Terra Mariana.
 : 
  Caballero gran cruz de la Orden de la Rosa Blanca.
 :
  Caballero gran cruz de la Legión de Honor.
  Caballero gran cruz de la Orden Nacional del Mérito.
  Comendador de la Orden del Mérito Agrícola.
  Medalla Conmemorativa de las Operaciones de Seguridad y Mantenimiento del Orden en el África Septentrional.
 : 
 Caballero gran cruz de la Orden de Honor.
 : 
 Caballero gran cruz de la Orden del Halcón.
 :
 Caballero gran cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana.
 : 
  Caballero gran cordón de la Orden de las Flores de Paulownia.
 : 
  Caballero gran cordón de la Suprema Orden del Renacimiento.
 : 
  Caballero comendador gran cruz de la Orden de las Tres Estrellas.
 :
  Caballero gran cruz de la Orden de Vitautas el Grande.
 :
 Caballero de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau.
 :
  Caballero gran cruz de la Orden de Ouissam Alaouite.
 : 
 Banda de la Orden del Águila Azteca.
 : 
 Caballero gran cruz de la Orden de San Olaf.
 : 
  Caballero gran cruz de la Orden del León Neerlandés.
 : 
  Caballero gran cordón de la Orden al Mérito de la República de Polonia.
 : 
  Caballero gran cruz de la Orden de Cristo.
 : 
  Caballero gran cruz de la Orden de la Estrella de Rumania.
 : 
  Caballero de la Orden de los Serafines.
  Medalla Conmemorativa del LXXXV Aniversario de Gustavo VI Adolfo.
  Medalla Conmemorativa del L Aniversario de Carlos XVI Gustavo.
  Medalla Conmemorativa del LXX Aniversario de Carlos XVI Gustavo.
 : 
  Caballero gran cordón de la Orden de Chula Chom Klao.
 : 
  Caballero gran cruz honorario de la Orden del Baño.
  Caballero gran cruz honorario de la Orden de San Miguel y San Jorge.
  Caballero gran cruz honorario de la Real Orden Victoriana.
  Casa Real Nepalí: 
  Caballero de la Orden del Soberano Benevolente.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Consortes reales de Dinamarca
Escritores de Dinamarca del siglo XX
Escritores de Dinamarca del siglo XXI
Excatólicos
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Nobles de Dinamarca
Nobles de Francia
Príncipes de Dinamarca
Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito
Poetas de Dinamarca del siglo XX
Poetas de Dinamarca del siglo XXI
Grandes cruces de la Legión de Honor
Orden al Mérito de la República Italiana
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden de Avis
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes cruces de la Orden de la Doble Cruz Blanca
Nacidos en Talence